Akkumulator (von  ‚Aufhäufer‘) bezeichnet:
 Akkumulator, wiederaufladbarer, chemischer Energiespeicher
 Akkumulator (Computer), Register eines Prozessors
 Hydraulikspeicher, Speicher für hydraulische Energie
 Hyperakkumulator-Pflanze, Organismus, der bestimmte Stoffe in seinem Gewebe anhäuft

Siehe auch:
 Akkumulation